Гельдыев — туркменская фамилия.

 Гельдыев, Аит Кули — депутат Верховного Совета СССР первого созыва.
 
 Гельдыев, Атабай Гельдыевич — начальник управления «Каракумстрой», лауреат Ленинской премии (1965).
 Гельдыев, Мухамед (1889—1931) — туркменский филолог  .
 Гельдыев, Оразмухаммед (Ораз) Атаевич — советский и туркменский футболист и тренер.
 Гельдыев, Сердар Оразмухаммедович (род. 1987) — туркменский футболист.

 Гельдыева, Мехри (род. 1973) — советская и туркменская шахматиска, гроссмейстер.